Formula Atlantic sezona 2000 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 25. marcem in 1. oktobrom 2000.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R17=odstopil, toda uvrščen NS=ni štartal 

2000 v športu
2000